Саде — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саде, Жакоб (род. 1925) — израильский врач-оториноларинголог, профессор Тель-Авивского университета, известный отохирург.
 Саде, Ицхак (имя при рождении Исаак Ландсберг; 1890—1952) — один из создателей Армии Обороны Израиля, руководитель «Пальмаха».